Дубљевићи могу да буду:

 Дубљевићи (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Дубљевићи (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора